Die Wyschtscha Liha 2005/06 () war die 15. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 12. Juli 2005 und endete am 14. Juni 2006.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Da die beiden ersten Mannschaften der Tabelle punktgleich waren, wurde beschlossen, den Meister in einem Entscheidungsspiel, als Golden Match bezeichnet, zu ermitteln. Schachtar Donezk gewann nach Verlängerung gegen Dynamo Kiew und konnte damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Beide Mannschaften nahmen an der Champions League teil.

Die Vereine auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Golden Match

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06